Сен-Форже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Сен-Форже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона